cechówka – przyrząd podobny do młotka, służący do odbijania na drewnie znaku (cechy) nadleśnictwa.

 Cechówka – dawna miejscowość obecnie w granicach Sulejówka
 Cechówka – polana na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym
 Cechówka – potok, dopływ Skawy